Propf ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Propf (1912–1988), deutsche Malerin und Grafikerin
 Robert Propf (1910–1986), deutscher Bildhauer